

Състав 

 Треньор:  Вирджилио Фосати
 Президент:  Джовани Парамитиоти

Резултати

Вижте също

Източници 
 www.interfc.it
 archivio.inter.it

ФК Интер 1908 – 09